Купата на европейските шампиони 1963/64 е 9-о издание на турнира. 31 клубни отбора участват в него, в това число 30 национални шампиона от предходния сезон и Милан като носител на трофея от предходния сезон.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи, се изиграва трети мач на неутрален терен.

Финалът се играе на 27 май 1964 г. на стадион Пратер във Виена пред 72.000 зрители. Интер побеждава Реал Мадрид с 3:1 и печели за пръв път трофея.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 11 и 25 септември, а реваншите са между 25 септември и 9 октомври 1963 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 9 октомври 1963 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят между 6 и 27 ноември, а реваншите са между 18 ноември и 4 декември 1963 г.

Трета среща 
Срещата се играе на 11 декември 1963 г.

1 Цюрих печели след хвърляне на монета.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 29 януари и 4 март, а реваншите са между 13 февруари и 18 март 1964 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 15 април, а реваншите са на 29 април 1964 г.

Финал

Siehe auch 
 Купа на носителите на купи 1963/64
 Купа на панаирните градове 1963/64

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1963/64
 Детайли на срещите за сезон 1963/64 в rsssf.com

Европейска шампионска лига